Le cabinet Seehofer () peut désigner ces gouvernements régionaux allemands :

le cabinet Seehofer I, au pouvoir entre 2008 et 2013 ; 
 le cabinet Seehofer II, au pouvoir entre 2013 et 2018.